Гней Кальпурній Пізон (; 185 до н. е. — після 139 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, консул 139 року до н. е.
 Гней Кальпурній Пізон (, 95 до н. е. — 64 до н. е.) — військовий та політичний діяч Римської республіки, квестор 65 року до н. е.
 Гней Кальпурній Пізон (; 75 до н. е. — 20 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської імперії, консул 23 року до н. е.
 Гней Кальпурній Пізон (; 43 до н. е. — 20) — політичний та військовий діяч Римської імперії, консул 7 року до н. е.

Персоналії:Стародавній Рим